A Regueira puede referirse a:

Parroquias 
A Regueira (Oza-Cesuras), lugar y parroquia del concello de Oza-Cesuras.
A Regueira (Pastoriza), parroquia del concello de Pastoriza.

Lugares 
A Regueira (Cabanas), lugar de la parroquia de Cabanas, concello de Abegondo.
A Regueira (Viós), lugar de la parroquia de Viós, concello de Abegondo.
A Regueira (Antas de Ulla), lugar de la parroquia de Facha, concello de Antas de Ulla.
A Regueira (Ares), lugar de la parroquia de Caamouco, concello de Ares.
A Regueira (San Xusto de Cabarcos), lugar de la parroquia de San Xusto de Cabarcos, concello de Barreiros.
A Regueira (Vilamartín Pequeno), lugar de la parroquia de Vilamartín Pequeno, concello de Barreiros.
A Regueira (Cabana de Bergantiños), lugar de la parroquia de Borneiro, concello de Cabana de Bergantiños.
A Regueira (Cambre), lugar de la parroquia de Vigo, concello de Cambre.
A Regueira de Abaixo (Carballo), lugar de la parroquia de Berdillo, concello de Carballo.
A Regueira de Arriba (Carballo), lugar de la parroquia de Berdillo, concello de Carballo.
A Regueira (Cerceda), lugar de la parroquia de Cerceda, concello de Cerceda.
A Regueira (Cospeito), lugar de la parroquia de Cospeito, concello de Cospeito.
A Regueira (Lourenzá), lugar de la parroquia de San Tomé de Lourenzá, concello de Lourenzá.
A Regueira (Miño), lugar de la parroquia de Miño, concello de Miño.
A Regueira (Monforte de Lemos), lugar de la parroquia de Piñeira, concello de Monforte de Lemos.
A Regueira (Monterroso), lugar de la parroquia de Valboa, concello de Monterroso.
A Regueira (Mugardos), lugar de la parroquia de Franza, concello de Mugardos.
A Regueira (Nigrán), lugar de la parroquia de Priegue, concello de Nigrán.
A Regueira (Ortigueira), lugar de la parroquia de O Mosteiro, concello de Ortigueira.
A Regueira de Abaixo (Ortigueira), lugar de la parroquia de San Salvador de Couzadoiro, concello de Ortigueira.
A Regueira de Arriba (Ortigueira), lugar de la parroquia de San Salvador de Couzadoiro, concello de Ortigueira.
A Regueira de Abaixo (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Filgueira de Traba, concello de Oza-Cesuras.
A Regueira de Arriba (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Filgueira de Traba, concello de Oza-Cesuras.
A Regueira (Pantón), lugar de la parroquia de Pantón, concello de Pantón.
A Regueira (Santalla de Toiriz), lugar de la parroquia de Santalla de Toiriz, concello de Pantón.
A Regueira (Crecente), lugar de la parroquia de Crecente, concello de Pastoriza.
A Regueira (Pol), lugar de la parroquia de Suegos, concello de Pol.
A Regueira (Andrade), lugar de la parroquia de Andrade, concello de Puentedeume.
A Regueira (Ombre), lugar de la parroquia de Ombre, concello de Puentedeume.
A Regueira (Pontevedra), lugar de la parroquia de Lérez, concello de Pontevedra.
A Regueira (Ribadumia), lugar de la parroquia de Leiro, concello de Ribadumia.
A Regueira (Sada), lugar de la parroquia de Meirás, concello de Sada.
A Regueira (Salvatierra de Miño), lugar de la parroquia de Leirado, concello de Salvaterra de Miño.
A Regueira (San Cristóbal de Cea), lugar de la parroquia de Pereda, concello de San Cristóbal de Cea.
A Regueira (Silleda), lugar de la parroquia de Taboada, concello de Silleda.
A Regueira (Sober), lugar de la parroquia de Barantes, concello de Sober.
A Regueira (Tuy), lugar de la parroquia de Pexegueiro, concello de Tuy.
A Regueira (Villa de Cruces), lugar de la parroquia de Bascuas, concello de Villa de Cruces.
A Regueira (Vilaboa), lugar de la parroquia de Vilaboa, concello de Vilaboa.
A Regueira (Villagarcía de Arosa), lugar de la parroquia de Fontecarmoa, concello de Villagarcía de Arosa.
A Regueira (Villalba), lugar de la parroquia de Rioaveso, concello de Villalba.
A Regueira Grande, lugar de la parroquia de Villamarín, concello de Villamarín.

Véase también 
Regueira